MŽRKL liga za 2012./13. je bila dvanaesta sezona Međunarodne ženske regionalne košarkaške lige. Sudjelovalo je jedanaest klubova iz četiri zemlje, a prvak je drugi put zaredom bila ekipa Partizan Galenika iz Beograda.

Sudionici 
  Mladi Krajišnik - Banja Luka
  Sloboda - Bosanski Novi
  Čelik - Zenica
  Peac-Pécs - Pečuh
  Athlete - Celje
  Subrina Ilirija - Ljubljana
  Partizan Galenika - Beograd
  Radivoj Korać - Beograd
  Voždovac - Beograd
  Vojvodina NIS - Novi Sad
  Vršac - Vršac

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Final Four 
Igrano u Novom Sadu 2. i 3. ožujka 2014.

Poveznice 
 MŽRKL
 MEL liga 2012./13.
 WBFAL liga 2012./13.

Izvori 
 MZRKL 2013./14. handbook , pristupljeno 15. veljače 2014.

2012-13